

Cinema 
 I dinamitardi (Live Wire) – film del 1992 diretto da Christian Duguay

Fumetto 
 Live Wire – altro nome di Lightning Lad, personaggio DC Comics

Letteratura 
Alta tensione (Live Wire) – romanzo di Harlan Coben del 2011

Musica 
Live Wire  – gruppo musicale britannico
Live Wire/Blues Power  – album di Albert King del 1968
Live Wire  – singolo dei Mötley Crüe del 1982
Live Wire  – album dei Third Day del 2004

Pagine correlate
The Live Wire